Г. К. Жуков — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 8 травня 1990 року. Монету було присвячено 45-річчю Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, із зображенням маршала Радянського Союзу Георгія Костянтиновича Жукова (1 грудня 1896 — 18 червня 1974) — радянський полководець і державний діяч, Маршал Радянського Союзу, чотириразовий Герой Радянського Союзу, кавалер двох орденів Перемоги.

Історія 

Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі (ЛМД). Монета належить до однієї з найбільших серій монет, присвячених видатним особистостям, яка була розпочата в 1983 році.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У верхній частині диска — Державний герб Союзу Радянських Соціалістичних Республік (являє собою зображення серпа і молота на фоні земної кулі, в променях сонця і в обрамленні колосся, перев'язаних п'ятнадцятьма витками стрічки); під гербом — напис «СССР», знизу — велика стилізована цифра «1», під нею — півколом розміщено слово «РУБЛЬ» ще нижче уздовж канта знаходиться дата випуску монети — «1990».

Реверс 
На реверсі монети, в центрі, представлено зображення профільного погрудного портрета Георгія Костянтиновича Жукова. Нижче портрета викарбувані роки життя полководця «1896» і «1974», розташовані відносно один одного східчасто. Біля канта монети у верхній її частині півколом викарбувано напис «МАРШАЛ СССР Г. К.  ЖУКОВ».

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: А. В. Бакланов
 Скульптор: А. В. Бакланов

Вартість монети 
Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сучасна вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 90-95 гривень, монети викарбувані з якістю пруф понад 110 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті monetysssr.ru 
 Монети СРСР
 Колишні валюти